Eichelsberg ist ein geographischer Name_

Erhebungen:
 Eichelsberg (Büllingen) (653 m), Berg in den Ardennen bei Losheimergraben, Gemeinde Büllingen, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Eichelsberg (Neuenstein-Ludwigsecker Höhenzug); (480 m) Berg und Höhenzug im Fulda-Werra-Bergland, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Eichelsberg (Heimbuchenthal) (427 m), Berg im Spessart bei Heimbuchenthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Eichelsberg (Elsenfeld) (406 m), Berg im Spessart bei Eichelsbach, Markt Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eichelsberg (Markt Nordheim) (369 m), Erhebung am Steigerwald bei Ulsenheim, Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eichelsberg (Bischberg) (351 m), Berg am Steigerwald bei Tütschengereuth, Gemeinde Bischberg, Landkreis Bamberg, Bayern
 Eichelsberg (Lohrheim) (312 m), Erhebung im Taunus bei Lohrheim, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichelsberg (Mömlingen) (260 m), Berg im Odenwald bei Mömlingen, Landkreis Miltenberg, Bayern

Naturraum:
 Eichelsberge, Unternaturraum des Odenwaldes westlich der oberen Mümling
 siehe oben (480 m), Unternaturraum des Fulda-Werra-Berglandes

Siehe auch:
 Eichelberg